

Топоніми 
 Кімоцукі — містечко у Японії, у префектурі Каґосіма.
 Кімоцукі — гори у Японії, у префектурі Каґосіма.
 Кімоцукі — річки у Японії, у префектурі Каґосіма.
 Кімоцукі — рівнина у Японії, у префектурі Каґосіма.

Персоналії 
 Кімоцукі — японське прізвище.